Evgueni Grichine (1931-2005), patineur de vitesse russe
 Evgueni Grichine (1959-), joueur de water-polo soviétique